Інвазія (від  «навала, напад») — багатозначний медичний і біологічний термін. 

 В медицині:
 процес проникнення

 В епідеміології та паразитології інвазією називають: 
 проникнення паразитів в організм господаря, тобто зараження, зазвичай глистами або іншими тваринами-паразитами (або, в більш вузькому сенсі, проникнення паразитів через епітеліальні бар'єри господаря - наприклад, інвазивний аспергільоз легенів, на відміну від неінвазивного). 
 хвороби, що викликаються збудниками - тваринами (наприклад, глистяні інвазії - гельмінтози) або протистами (протозойні інвазії - малярія, лейшманіоз тощо).  Хвороби, що викликаються протистами, нерідко відносять і до інфекцій . 

 В онкології інвазія - здатність клітин злоякісної пухлини відділятися від неї і проникати в навколишні тканини.  Таким чином, здатність до інвазії - необхідна умова метастазування пухлини. 
 У зоології, ботаніці, екології та біогеографії інвазією нерідко називають вселення нових видів на території, де вони раніше були відсутні, яке відбувається (на відміну від інтродукції) без свідомої участі людини. 
 У психології інвазія - стан, при якому в психіці людини панує несвідоме (по К.  Г.  Юнгу ). 
 У хімії інвазія - надходження (розчинення) газу в рідину, зворотний процес називається евазією.

Див.  також 
Інвазія кисню
Інвазивна процедура
 Список інвазивних видів 
 Інвазія - американський фільм 2009 року. 

Сторінки з неперевіреними перекладами